San Vitero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Vitero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 San Vitero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar